Die Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2009 (offiziell: 2009 World Mixed Doubles Curling Championship) war die 2. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling-Mixed-Double (). Jedes Team besteht aus einer Spielerin und einem Spieler. Das Turnier fand vom 18. bis 25. April des Jahres im italienischen Wintersportort Cortina d’Ampezzo, Provinz Belluno statt. Gespielt wurde in der Cortina d'Ampezzo Curling Arena.

Die Schweizer Mannschaft, in Person von Irene Schori und Toni Müller, verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass jeder gegen jeden antritt.

Teilnehmer

Blaue Gruppe

Rote Gruppe

Grüne Gruppe

Tabellen der Round Robin 
Die drei Gruppenersten standen direkt im Halbfinale. Die drei Gruppenzweiten spielten in der Halbfinal-Challenge den vierten und letzten Platz für das Semifinale aus.

Blaue Gruppe

Rote Gruppe

Grüne Gruppe

Ergebnisse der blauen Gruppe

Runde 1 
 Sonntag, 19. April 2009 09:00

Runde 2 
 Sonntag, 19. April 2009 16:00

Runde 3 
 Montag, 20. April 2009 08:00

Runde 4 
 Montag, 20. April 2009 14:30

Runde 5 
 Dienstag, 21. April 2009 08:00

Runde 6 
 Dienstag, 21. April 2009 14:30

Runde 7 
 Dienstag, 21. April 2009 21:00

Runde 8 
 Mittwoch, 22. April 2009 11:15

Runde 9 
 Mittwoch, 22. April 2009 17:45

Runde 10 
 Donnerstag, 23. April 2009 11:15

Ergebnisse der roten Gruppe

Runde 1 
 Sonntag, 19. April 2009 12:30

Runde 2 
 Sonntag, 19. April 2009 19:30

Runde 3 
 Montag, 20. April 2009 11:15

Runde 4 
 Montag, 20. April 2009 17:45

Runde 5 
 Dienstag, 21. April 2009 08:00

Runde 6 
 Dienstag, 21. April 2009 14:30

Runde 7 
 Dienstag, 21. April 2009 21:00

Runde 8 
 Mittwoch, 22. April 2009 11:15

Runde 9 
 Mittwoch, 22. April 2009 17:45

Runde 10 
 Donnerstag, 23. April 2009 08:00

Runde 11 
 Donnerstag, 23. April 2009 14:30

Ergebnisse der grünen Gruppe

19. April 
 Sonntag, 19. April 2009 08:00

 Sonntag, 19. April 2009 11:15

 Sonntag, 19. April 2009 14:30

 Sonntag, 19. April 2009 17:45

 Sonntag, 19. April 2009 21:00

20. April 
 Montag, 20. April 2009 08:00

 Montag, 20. April 2009 11:15

 Montag, 20. April 2009 14:30

 Montag, 20. April 2009 17:45

 Montag, 20. April 2009 21:00

21. April 
 Dienstag, 21. April 2009 08:00

 Dienstag, 21. April 2009 11:15

 Dienstag, 21. April 2009 14:30

 Dienstag, 21. April 2009 17:45

 Dienstag, 21. April 2009 21:00

22. April 
 Mittwoch, 22. April 2009 08:00

 Mittwoch, 22. April 2009 14:30

 Mittwoch, 22. April 2009 21:00

23. April 
 Donnerstag, 23. April 2009 08:00

 Donnerstag, 23. April 2009 11:15

 Donnerstag, 23. April 2009 14:30

Tie-Breaker 
Im Tie-Breaker standen sich die punktgleichen Mannschaften von Ungarn und Schweden sowie Tschechien und Polen gegenüber, um den zweiten Platz in der blauen bzw. grünen Gruppe zu ermitteln.

 Donnerstag, 23. April 2009 19:00

Play-off

Halbfinal-Challenge 1 
 Freitag, 24. April 2009 09:00

Halbfinal-Challenge 2 
 Freitag, 24. April 2009 13:00

Turnierbaum

Halbfinale 
 Freitag, 24. April 2009 18:00

Spiel um die Bronzemedaille 
 Samstag, 25. April 2009 12:00

Finale 
 Samstag, 25. April 2009 12:00

Endstand

Weblinks 
 results.worldcurling.org: Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

2009
Weltmeisterschaft Mixed Doubles
Sportveranstaltung in Cortina d’Ampezzo
Curling (Italien)